La Serie C1 1983-1984 è stata la sesta edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 18 settembre 1983 e il 3 giugno 1984 e concluso con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Due squadre emiliane conquistano la Serie B nel girone A, entrambe a 48 punti: il , che ritorna tra i cadetti dopo 4 anni, e il  di Giancarlo Cadè che dopo due retrocessioni consecutive dalla A alla C1 torna subito in B, ottenendo la matematica promozione con la vittoria contro il  in ultima giornata di campionato, al Dall'Ara (l'8 giugno 1984, 1-0, rete di Luciano Facchini). Il  aveva di fatto visto sfumare la promozione il 20 maggio perdendo lo scontro diretto contro il Parma per 1-4, e rendendo così inutili le proprie vittorie finali. Nella squadra berica ha debuttato il diciassettenne Roberto Baggio, che all'ultima giornata ha segnato il suo primo gol da professionista su calcio di rigore, nella vittoria casalinga 3-0 sul .

Record negativo nel girone per i gialloblù trentini: una sola vittoria (il 26 febbraio 1984 al Briamasco contro l', 1-0), minor numero di gol fatti e maggior numero di gol subiti. Retrocedono anche il neopromosso , il  e il , distaccato di due punti da  e .

Come da favorito dei pronostici, è il  di Bruno Bolchi a vincere il girone B con 45 punti, ritornando dopo 12 mesi in Serie B (la promozione avvenne il 27 maggio 1984 nella vittoria casalinga contro il Benevento per 3-1), mentre il secondo posto è appannaggio del  di Antonio Giammarinaro, che torna in seconda serie dopo 3 anni; da notare che i galletti biancorossi rimarranno fino al 2016 l'unica compagine di terza serie ad essere giunta alle semifinali di Coppa Italia.

Sfuma la storica promozione per  e , che chiudono terzi ad un punto dagli ionici.

Dura poco, invece, la permanenza in C1 di  e , che fanno ritorno in Serie C2; retrocessi anche  e  (i calabresi torneranno in C nel 2017).

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1984-1985.
      Retrocesso in Serie C2 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1984-1985.
      Retrocesso in Serie C2 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983